Breitenbrunn est le nom de plusieurs localités :

Breitenbrunn am Neusiedler See, bourg du Burgenland.

Breitenbrunn, commune de l'arrondissement de Neumarkt in der Oberpfalz en Bavière.
 Breitenbrunn, commune de l'arrondissement d'Unterallgäu en Bavière.
 Breitenbrunn/Erzgeb., commune de l'arrondissement des Monts-Métallifères en Saxe.